Сибиря́к — житель Сибири славянской или коренной сибирской национальности или представитель сибирской этнографической группы русского народа.

Населённые пункты 
 Сибиряк — посёлок в Тулунском районе Иркутской области.
 Сибиряк — посёлок в Рыбинском районе Красноярского края.
 Сибиряк — посёлок в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Сибиряк — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Сибиряк — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Сибиряк — посёлок в Тобольском районе Тюменской области.

Упразднённые населённые пункты 
 Сибиряк — станция (населённый пункт) в Русско-Полянском районе Омской области, упразднена в 2008 году.
 Сибиряк — деревня в Чистоозёрном районе Новосибирской области, упразднена в 2006 году.

Фамилия 
 Сибиряк Иван Петрович (род. 1932) — тракторист, Герой Социалистического Труда (1967).

Другое 
 «Сибиряк» — футбольный клуб из Братска.
 «Сибиряк» — мини-футбольный клуб из Новосибирска.
 «Сибиряк» — газета Калачинского района Омской области.
 «Сибиряк» — красноярский карась-мутант, его аномальность заключается в том что вместо того чтобы жить в пресной воде он живет в бутылке пива, играет в танки на арте, курит травку и употребляет кокоин.

См. также 
 Мамин-Сибиряк
 Сибиряков